

Geografia 
 Amo – città della Contea di Hendricks, Indiana

Sigle 
 AMO (Area monetaria ottimale) – area comprendente paesi per i quali è vantaggioso creare un'area di cambi fissi o un'unione monetaria
 AMO, cioè Arena MuseOpera, museo sull'opera lirica situato a Palazzo Forti, nella città di Verona.
 Altlantic Multidecadal Oscillation

Codici 
 AMO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mao (Ciad)
 amo – codice ISO 639-3 della lingua amo

Geologia 
 AMO – sintema stratigrafico della Toscana

Musica 
 Amo - Capitolo I – album di Renato Zero del 2013
 Amo - Capitolo II – album di Renato Zero del 2013
 Amo - Capitolo III – album di Renato Zero del 2013
 Amo in Tour – tournée di Renato Zero del 2013 e del 2014
 Amo – album di Miguel Bosé del 2015
 Amo – album dei Bring Me the Horizon del 2019

Persone 
 Anton Wilhelm Amo – filosofo ghanese naturalizzato tedesco
 Pablo Amo – ex calciatore spagnolo

Altro 
 Amo – uncino utilizzato nella pesca